Berlich ist der Name von:

 Georg Berlich (1600–1671), deutscher evangelischer Theologe
 Johann Georg Berlich (1625–1675), deutscher Kommunalpolitiker 
 Matthias Berlichius (1586–1638), deutscher Rechtswissenschaftler und Anwalt